Frączek – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 10633 osoby
 Adam Frączek – psycholog, od roku 1987 profesor
 Barbara Frączek – polityk, lekarz
 Franciszek Frączek – malarz i grafik
 Jan Frączek – polski kajakarz, olimpijczyk na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 w Monachium
 Józef Frączek – senator III i IV kadencji